Klutznick steht für:

 Klutznick, 1938 bis 1945: Klausen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Klucznik (Barczewo), Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Klutznick ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Klutznick (1907–1999), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei), mehrjähriger Präsident des Jüdischen Weltkongresses